Errinopsis är ett släkte av nässeldjur. Errinopsis ingår i familjen Stylasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Errinopsis